D39 peut faire référence à :
 HMS Amazon (D39), un destroyer conventionnel de la Royal Navy ;
 Route départementale 39, dans l'Eure ;
 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres